Теннисный чемпионат Атланты 2010 () — 23-й розыгрыш профессионального теннисного турнира среди мужчин.

В 2010 году он впервые проводился в Атланте, а не в Индианаполисе, как 22 года до этого.

Соревнование являлось частью Мирового Тура ATP в рамках серии ATP 250. Турнир является первым этапом в мужском соревновании US Open Series того года.

Турнир прошёл с 19 по 25 июля.

Прошлогодние победители:
 Одиночный разряд —  Робби Джинепри
 Парный разряд —  Эрнест Гулбис /  Дмитрий Турсунов

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 28-летний американец Марди Фиш выиграл свой 5-й титул на турнирах ATP за карьеру.

Парный разряд

Факты 
 Скотти Липски выиграл свой третий парный титул ATP за карьеру, а его партнёр Раджив Рам — 4-й.

См. также 
 Теннисный чемпионат Атланты

 Мировой Тур ATP 2010
 US Open Series 2010

 ATP 250

Ссылки 
 Официальный сайт 
 
 

США
Теннис
Июль 2010 года
2010
Атланта